Вечера́:
 Вечера — мн. ч. слова вечер.
 «Вечера» (1772) — в Российской империи петербургский литературный еженедельник.

Вече́ра () — фамилия:

 Вечера, Мария фон (1871—1889) — австрийская дворянка, умершая вместе с кронпринцем Австрии Рудольфом.
 Вечера, Хелена фон (1847—1925) — австрийская дворянка, мать Марии фон Вечеры.